Guy Standing (1873-1937) – brytyjski aktor
 Guy Standing (ur. 1948) – brytyjski ekonomista